Classe Brandenburg è il nome di due classi di navi tedesche.
Classe Brandenburg (nave da battaglia), composta da quattro navi da battaglia pre-dreadnought entrate in servizio tra il 1891 ed il 1892.
Classe Brandenburg (fregata), composta da quattro fregate commissionate tra il 1994 ed il 1996.